La specialità dei 400 metri piani maschili ai campionati africani di atletica leggera di Asaba 2018 si è svolta il 2 e 3 agosto allo Stadio Stephen Keshi.

Risultati

Batterie
Qualificazione: i primi 4 di ogni batteria (Q) ed i 4 tempi più veloci degli esclusi (q) si qualificano in semifinale.

Semifinale
Qualificazione: i primi 2 di ogni semifinale (Q) ed i 2 tempi più veloci degli esclusi (q) si qualificano in finale.

Finale

Collegamenti esterni 

Campionati africani di atletica leggera 2018
400 metri piani ai campionati africani di atletica leggera